

Нововасильєвка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Нововасильєвка — селище, Хабарський район, Алтайський край

Див. також 
 Васильєвка
 Нововасилівка
 Ново-Васильєвка